Il singolare del torneo di tennis Challenger Providencia 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomas Behrend che ha battuto in finale Adrián García 7-63, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Óscar Hernández (primo turno)
 Albert Montañés (primo turno)
 Félix Mantilla (primo turno)
 Adrián García (finale)

 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
 Mariano Puerta (secondo turno)
 Giovanni Lapentti (secondo turno)
 Tomas Behrend (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Providencia 2005